Ю́дина — женская форма русской фамилии Юдин, и топоним.

Носительницы фамилии 
 
 Кузьмина (Юдина), Зоя Борисовна (род. 1985) — российская актриса.
 Юдина, Ирина Юрьевна (псевдоним Аврора; род. 1973) — российская телеведущая и актриса.
 Юдина, Илона Викторовна (1985—2018) — украинская паралимпийская спортсменка по волейболу сидя.
 Юдина, Лариса Алексеевна (1945—1998) — советская и российская журналистка.
 Юдина, Лилия Витальевна (род. 1929) — актриса.
 Юдина, Мария Вениаминовна (1899—1970) — пианистка.
 Юдина Светлана Дмитриевна (род. 1996) — корейская певица.

Населённые пункты 
 Юдина — деревня в Ирбитском муниципальном образовании Свердловской области.
 Юдина — деревня в Пышминском городском округе Свердловской области.